{{Государственный деятель
| имя = Александр Михайлович
| оригинал имени = 
| изображение = Alexander Pskov.jpg
| описание изображения = Князь Александр Михайлович в Пскове.Борис Чориков, 1836
| должность = Великий князь Владимирский
| флаг = 
| периодначало = 1326
| периодконец = 1327
| коронация = 
| наследник = 
| предшественник = Дмитрий Грозные Очи
| преемник = Александр Васильевич
| должность_2 = Князь новгородский
| порядок_2 = 
| флаг_2 = 
| периодначало_2 = 1325
| периодконец_2 = 1327
| коронация_2 = 
| наследник_2 = 
| предшественник_2 = Юрий Данилович
| преемник_2 = Иван Калита
| должность_3 = Князь тверской
| флаг_3 = 
| периодначало_3 = 1326
| периодконец_3 = 1327
| коронация_3 = 
| наследник_3 = 
| предшественник_3 = Дмитрий Грозные Очи
| преемник_3 = Константин Михайлович
| должность_4 = Великий князь Тверской
| порядок_4 = 
| флаг_4 = 
| периодначало_4 = 1338
| периодконец_4 = 1339
| коронация_4 = 
| наследник_4 = 
| предшественник_4 = Константин Михайлович
| преемник_4 = Константин Михайлович
| дата рождения = 7.10.1301
| место рождения = 
| дата смерти = 28.10.1339
| место смерти = 
| супруга = Анастасия
| род = Рюриковичи
| вероисповедание = Православие
| отец = Михаил Ярославич
| мать = Анна Кашинская
| дети = ФёдорВсеволодАндрейВладимирМихаилМарияУльяна
}}

Алекса́ндр Миха́йлович (7 октября 1301 — 28 октября 1339) — великий князь Тверской (1326—1327; 1338—1339) и великий князь Владимирский (1326—1327). Сын Михаила Ярославича Святого и Анны Кашинской, брат Дмитрия Грозные Очи, Константина и Василия Михайловичей. При нём случилось тверское восстание против Щелкана (1327). Убит в Орде вместе с сыном Фёдором.

 До восшествия на владимирский престол 
В 1318 году Великий князь Тверской Михаил Ярославич, отправляясь в Орду, разделил свою вотчину между Александром и его старшим братом, Дмитрием Грозные Очи. Дмитрий и Александр уговаривали его не ездить, вызывались сами ехать вместо него, но Михаил их не послушал.

После смерти отца, казнённого в Орде, Александр в 1320 году ездил во Владимир и заключил мир по всей воле московского князя Юрия Даниловича. Только после этого Юрий отдал им тело отца для погребения, попросив взамен останки скончавшейся в тверском плену своей жены Агафьи-Кончаки.

Первые годы правления Александра Михайловича прошли в борьбе с Юрием Даниловичем; Александр Михайлович был верным союзником и помощником своего брата. В 1322 году хан Узбек, разгневавшись на Юрия за то, что тот, собрав дань с Тверского княжества, оставил её у себя, сделал великим князем Владимирским Дмитрия Грозные Очи. Юрий был вызван в Орду и по дороге, на реке Урдоме, Александр на него напал. Юрию едва удалось сбежать и скрыться в Пскове, но его обоз и казна были захвачены.

В 1323 Дмитрий и Юрий находились в Орде в ожидании ханского суда. Туда же прибыл и Александр. Здесь 21 ноября 1325 года Дмитрий Тверской в гневе убил Юрия Московского при встрече.

 Первое тверское княжение (1326—1327) 
Вместе с Дмитрием Александр ждал решение его судьбы в Орде. Уже казалось, что Узбек помилует Дмитрия, и Александр вместе с ханскими пошлинниками уехал из Орды. Однако 15 сентября 1326 года Дмитрий Грозные Очи был казнён. Узбек-хан, несмотря на это, отдал ярлык на великокняжеское правление в Тверь. Старшим в роду тверских князей был Александр Михайлович.

Александр также стал новгородским князем. В договорной грамоте начала 1327 года новгородцы пишут, что уступают ему сёла, купленные им или его боярами, если его люди не будут вмешиваться в судные дела других волостей и принимать на свою землю вольных жителей. Согласно договору, основная власть находилась у новгородского посадника, без которого князь ничего не мог сделать.

 Тверское восстание 1327 года 

Поначалу всё складывалось благополучно, но в конце лета 1327 года в Тверь с большой свитой приехал ханский посол Шевкал (Чолхан или Щелкан), двоюродный брат Узбека. Он поселился в княжеском дворце, выгнав оттуда Александра, после чего «сотворил великое гонение на христиан — насилие, грабёж, избиение и поругание». Пошёл даже слух (сам по себе фантастический, но характерный для умонастроения), будто Щелкан собирался перебить князей и самому сесть на тверском престоле, а русский народ обратить в ислам; якобы, это должно было случиться на праздник Успения. Согласно летописному рассказу, тверичи обращались к Александру, предлагая расправиться с татарами, но тот уговаривал их «терпеть».

Однако 15 августа спонтанно вспыхнуло восстание, начавшееся с попытки татар из свиты Чолхана отнять кобылу у некоего дьякона Дудко; возмущённый народ вступился за дьякона, после чего кинулся громить татар по всему городу. Чолхан со свитой пытался защищаться в своей резиденции, княжеском дворце — и был сожжён заживо вместе с дворцом; были перебиты все татары, находившиеся в Твери, включая «бесермен» — ордынских купцов. Тверские летописи указывают именно на спонтанный характер восстания и не дают никакого повода говорить о каком-то участии князя в его организации, хотя некоторые летописи (за пределами Твери) выставляют Александра инициатором восстания. По мнению многих историков, Александр инициатором явно самоубийственного восстания быть не могСоловьёв С. М. История России с древнейших времен . Тем не менее он, вероятно сочувствуя настроениям народа, не предпринял мер для успокоения восставших.

 Карательная экспедиция против Твери 
Хан Узбек немедленно организовал карательную экспедицию против Твери. Он призвал к себе Ивана Калиту, московского князя — давнего соперника Твери в борьбе за владимирский великокняжеский стол. Узбек обещал сделать Ивана великим князем, дал ему 50 000 воинов под началом пяти темников и велел идти на Александра Михайловича. К этому войску присоединились ещё силы Александра Васильевича Суздальского. На Руси этот поход стал известен как «Федорчукова рать», по имени татарского командующего Федорчука (христианина).

Александр Михайлович хотел бежать из Твери в Новгород, но туда уже ехали московские наместники. Видя, что Иван Калита приближается к Твери, Александр Михайлович уехал во Псков, а его братья Константин и Василий — в Ладогу. Русская земля осталась без защиты:

Началось бедствие. Тверь, Кашин, Торжок были взяты, опустошены со всеми пригородами; жители истреблены огнём и мечем, другие отведены в неволю. Самые Новогородцы едва спаслися от хищности Моголов, дав их послам 1000 рублей и щедро одарив всех Воевод Узбековых…

Александр Васильевич стал владимирским князем, Иван Данилович — новгородским, Константин Михайлович — тверским. Александра же было велено искать по всей русской земле.

 В изгнании 

Во Пскове Александра Михайловича любили, но сил для борьбы за престол у псковичей не доставало. Более того, Новгород мог в случае восстания усмирить непокорный город и присоединить его обратно к себе. Александру покровительствовал литовский князь Гедимин, но и он опасался связываться с ханом. И вот в 1328 году во Псков явились послы от князей московского, тверского, суздальского и от новгородцев, архиепископ Моисей и тысяцкий Аврам Олферьевич, уговаривать Александра ехать в Орду к Узбеку. Послы говорили от имени своих князей:
«Царь Узбек всем нам велел искать тебя и прислать к нему в Орду; ступай к нему, чтоб нам всем не пострадать от него из-за тебя одного; лучше тебе за всех пострадать, чем после всем из-за одного тебя испустошить всю землю»
Александр отвечал:
«Точно, мне следует с терпением и любовью за всех страдать и не мстить за себя лукавым крамольникам; но и вам недурно было бы друг за друга и брат за брата стоять и татарам не выдавать и всем вместе противиться им, защищать Русскую землю и православное христианство»
Александр хотел ехать в Орду, но псковичи не допустили его, говоря:
«Не езди, господин, в Орду; что б с тобой не случилось, умрем, господин, с тобою на одном месте»
В 1329 году Калита, выступивший против псковичей, придумал уговорить митрополита Феогноста проклясть и отлучить от церкви князя Александра и весь Псков, если они не исполнят требование князей. Средство подействовало, и Александр сказал псковичам:
«Братья мои и друзья мои, не будет на вас проклятия ради меня; еду вон из вашего города и снимаю с себя крестное целование, только целуйте крест, что не выдадите княгини моей»

Псковичи целовали крест и отпустили Александра в Литву, хотя очень горьки были им его проводы: тогда, говорит летописец, «была во Пскове мука и печаль и молва многая по князе Александре, который добротой и любовью своею пришёлся по сердцу псковичам». Свою жену он оставил во Пскове.

Узнав, что Александр уехал, Калита заключил с псковичами вечный мир «по старине, по отчине и по дедине», после чего митрополит Феогност с новгородским владыкой благословили посадника и весь Псков.

В Литве Александр Михайлович был хорошо принят Гедимином, который обещал ему защиту, и прожил там полтора года. Когда же опасность миновала, возвратился к жене во Псков, жители которого приняли его с честью и посадили у себя на княжение.

При князе Александре Михайловиче в 1330 году псковичи с изборянами построили город Избореск на Жеравьей горе, а также городские каменные стены и вырыли рвы под городом. Псковичи даже выбрали своего епископа, некоего Арсения, и отправили его на утверждение к митрополиту, бывшему тогда на Волыни. Утвердить Арсения епископом Псковским Феогноста убеждали и Гедимин, и Александр Михайлович. Однако тот не пошёл им навстречу, не став делить епархии и утвердив архиепископом Новгородским и Псковским Василия Калику.

В 1333 году поссорившиеся с Иваном Калитой новгородцы стали искать союза с Александром. В Псков приезжал архиепископ Василий с клиросом, благословил народ и крестил сына Александра Михаила. Это был первый за 7 лет визит архиепископа Новгородского к псковичам. Однако в следующем году новгородцы помирились с Калитой и составили союз против Александра и Пскова. В 1337 году, однако, новгородцы снова поссорились с великим князем, и он снова стал разорять их земли. Архиепископ Василий, не найдя на этот раз у псковичей поддержки, объявил городу проклятие, как ранее митрополит Феогност.

 Второе тверское княжение (1338—1339) 
Живя во Пскове, Александр тосковал по своей родной Твери. По словам летописи, Александр рассуждал так: «Если умру здесь, то что будет с детьми моими? Все знают, что я выбежал из княжения моего и умер на чужбине: так дети мои будут лишены своего княжества».

В 1336 году Александр послал в Орду сына Фёдора: узнать, нельзя ли как-нибудь умилостивить хана. Фёдор вернулся из Орды с татарским послом на Русь. Хан простил Александра, и тот, заочно взяв благословение митрополита, решил лично ехать к Узбеку. Он отправился туда с боярами.

«Царь верховный! — сказал он Хану с видом покорности, но без робости и малодушия: — я заслужил гнев твой и вручаю тебе мою судьбу. Действуй по внушению Неба и собственного сердца. Милуй или казни: в первом случае прославлю Бога и твою милость. Хочешь ли головы моей? Она пред тобою»… «Я сделал много тебе зла, — сказал он хану, — но теперь пришел принять от тебя смерть или жизнь, будучи готов на все, что Бог возвестит тебе». Узбек сказал на это окружающим: «Князь Александр смиренною мудростию избавил себя от смерти» — и повелел ему занять тверской стол. Князь Константин Михайлович волей или неволей уступил княжество старшему брату.

Узбек помиловал его и вернул Александру тверское княжение. Константин Михайлович не противился воле хана: она соответствовала «лествичному» принципу наследования и приветствовалась тверичами. Вскоре к Александру приехала жена с детьми из Пскова. Все они надеялись вновь возвеличить Тверское княжество.

В то же время Василий Ярославский, видя новый подъём Твери, обратился к Александру за защитой от Ивана Калиты, самовластвовавшего на множестве территорий, не принадлежавших Москве. Тогда же тверские бояре, недовольные новым правителем, переехали к Ивану.

Московский князь решил действовать не силой, но убеждением. Вместе с двумя своими сыновьями Симеоном и Иваном он поехал к Узбеку и полностью овладел его доверием. Иван Калита очернил тверского князя перед ханом, описав его как убеждённого противника татар. Узбек немедленно позвал к себе Александра Михайловича, Василия Ярославского и других удельных князей, обещая им большие милости. Калита же поспешно отбыл в Москву.

Александр отнёсся к призыву хана с подозрением и решил наперёд отправить в Орду сына Фёдора, но вскоре он получил вторичное приглашение и вынужден был поехать туда сам. Вместе с ним поехали Роман Михайлович Белозерский и Василий Давыдович Ярославский. Когда Александр сел в ладью, погода резко испортилась, зашумел ветер, и гребцы едва могли одолеть стремление волн, которые несли их назад к берегу. Это было воспринято людьми как плохое предзнаменование.

Зная, что Василий Ярославский будет на него жаловаться, Иван Калита отправил отряд в 500 воинов перехватить его на пути, но тот отразил их.

В Орде Александр встретил своего сына Фёдора, отговаривавшего его идти к хану, но всё же, несмотря на эти уговоры, с богатыми дарами отправился к Узбеку. Их приняли с мрачным безмолвием. Прошёл целый месяц ожидания. Некоторые приближённые к Узбеку татары, в том числе и его жена, заступались за Александра. Наконец, в Орду прибыли сыновья Ивана Калиты, что и разрешило сомнения хана: Узбек объявил, что Александр должен умереть.

В день казни Александр встал рано, помолился и, видя, что время проходит, послал к ханше за вестями, сел на коня и поехал по знакомым узнать о своей участи, но везде был один ответ, что она решена, что он должен ждать в этот день смерти. Дома встретил его посол от ханши с той же вестью. Александр стал прощаться с сыном и боярами, сделал распоряжение насчет своего княжества, исповедовался.

Его казнили вместе с Фёдором:

…узнав же, что казнь его неминуема, Александр Михайлович возвратился домой, вместе с сыном причастился Святых Таин, обнял верных слуг и бодро вышел навстречу к убийцам, которые, отрубив голову ему и юному Феодору, розняли их по составам…

Растерзанные тела их были привезены во Владимир, где их отпел митрополит Феогност, а затем погребены в Твери, в церкви Святого Спаса.

Иван Калита распространил своё влияние и на тверское княжество, в котором снова стал править Константин Михайлович. Тверичи в знак своего повиновения отослали в Москву большой соборный колокол.

 Брак и дети 
Жена: Анастасия (возможно, Анастасия Юрьевна, дочь короля Руси Юрия I Львовича) (умерла в 1364).

Дети:
 Лев (1320—1322).
 Фёдор (до 1327—1339), казнён в Орде вместе с отцом.
 Всеволод (около 1328—1364), князь холмский (1339—1349), великий князь тверской (1346—1349).
 Андрей (?—1364/5), князь зубцовский. Умер с женой Евдокией от чумы.
 Владимир (?—1364/5), место княжения неизвестно.
 Михаил (1333—1399), князь микулинский (1338—1399), великий князь тверской (1368—1399).
 Мария (?—1399), третья жена великого князя Симеона Гордого, завещавшего ей свой удел.
 Ульяна (?—1391/2), вторая жена великого князя литовского Ольгерда, мать Ягайло.

Княгиня Анастасия (мать), князья Всеволод, Андрей и Владимир умерли в 1364—1365 годах от чумы, уничтожившей значительную часть тверского княжеского дома.

 В культуре 
Александр Михайлович действует в романах Дмитрия Балашова «Великий стол» и «Бремя власти» из цикла «Государи Московские».

 Предки 

 Примечания 

 Ссылки 
 Рыжов К.'' Александр Михайлович // Все монархи мира: Россия. — : Вече, 2001. — ISBN 5-7838-0268-9.
 Тверские великие князья // Проект «Генеалогия»

Великие князья владимирские
Князья новгородские
Восстановленные монархи
Казнённые монархи
История Пскова
Рюриковичи по алфавиту
Казнённые в XIV веке
Монархи, убитые в XIV веке
Убитые русские монархи